Oberradlsbach ist der Ortsname von

 Oberradlsbach (Arnstorf), Ortsteil des Marktes Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Oberradlsbach (Roßbach), Ortsteil der Gemeinde Roßbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern